El nombre de María Pérez puede designar a los siguientes individuos:

 María Pérez (m. 1101), Condesa consorte de Urgel por su matrimonio con Ermengol V de Urgel;
 María Pérez de Almiroty (1895-), Política puertorriqueña que llegó a ser la primera senadora por el Partido Liberal en su país;
 María Pérez Lacruz, más conocida como María la Jabalina (1917-1942). Anarquista española de las Juventudes libertarias fusilada en 1942 por los franquistas;
 María Pérez López (1967-), Poetisa española;
 María Pérez Piñeiro (1985-), Piragüista española;
 María Pérez García (1996-), Marchadora española;
 María Pérez Díaz (1989-), yudoca puertorriqueña.
 María Pérez González (1985-), primera mujer perforista en minería subterránea y artillera española.